Casalduero ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquín Casalduero (1903–1990) spanisch-US-amerikanischer Dichter, Romanist und Hispanist
 Joaquín Gimeno Casalduero (1931–2014), spanisch-US-amerikanischer Romanist, Hispanist, Mediävist und Historiker